Das PartyPoker World Pool Masters 2015 war ein Poolbillardturnier in der Disziplin 9-Ball, das vom 14. bis 16. August 2015 im Victoria Warehouse in Manchester stattfand. Es war die 23. Auflage des von Matchroom Sport veranstalteten Einladungsturniers.

Titelverteidiger Shane van Boening gewann das Turnier durch einen 8:2-Sieg im Finale gegen den Engländer Darren Appleton und ist damit der einzige Spieler dem es gelang, das World Pool Masters zweimal in Folge zu gewinnen.

Mit Vorjahresfinalist Nikos Ekonomopoulos und dem amtierenden 10-Ball-Weltmeister Ko Pin-yi schieden zwei gesetzte Spieler in der ersten Runde aus. Niels Feijen, der damalige 9-Ball-Weltmeister, unterlag im Viertelfinale dem Chinesen Liu Haitao. Rekordsieger Ralf Souquet verlor das Viertelfinale gegen Mark Gray, der zuvor Ko Pin-yi besiegt hatte.

Preisgeld

Turnierplan

Weblinks 
 Offizielle Website
 World Pool Masters 2015 bei azbilliards.com
 World Pool Masters 2015 bei sixpockets.de

Einzelnachweise 

2015
Poolbillardveranstaltung 2015
Billardturnier in Manchester